Молчание моря — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Молчание моря» — роман Веркора.
 «Молчание моря (фильм, 1947)» — французский художественный фильм Жана-Пьера Мельвиля, снятый по одноимённому произведению Веркора.
 «Молчание моря» — опера французского композитора Анри Томази, созданная по роману Веркора.
 «Молчание моря» — франко-бельгийский телефильм Пьера Бутрона, снятый в 2004 году по одноимённому произведению Веркора.